Замолодчиков — фамилия.

Замолодчиков 
 Замолодчиков, Александр Борисович (род. 1952) — советский и американский физик-теоретик.
 Замолодчиков, Алексей Борисович (1952—2007) — советский и российский физик-теоретик.
 Замолодчиков, Борис Иванович (1921—1976) — доктор технических наук.
 Замолодчиков, Генрих Александрович (род. 1937) — советский футболист.

Замолодчикова 
 Замолодчикова, Елена Михайловна (род. 1982) — российская гимнастка.
 Катя Замолодчикова (род. 1982) — американская дрэг-квин.
 Замолодчикова, Татьяна Геннадьевна (Юкина; 1953—2011) — советская актриса.